Woronowo (russisch Вороново) steht für folgende Orte:

in der Oblast Kaliningrad, Russland:
 Woronowo (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, bis 1946: (Alt) Kainen und Louisenhof, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen
 Woronowo (Osjorsk), untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, bis 1946: Groß Bretschkehmen, Kreis Darkehmen, von 1938 bis 1946: Brettken, Kreis Angerapp, Ostpreußen
 Woronowo (Tschernjachowsk), untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, bis 1928: Uszbundszen, Wenskowethen und Worpillen, von 1928 bis 1946: Eichenstein, Kreis Insterburg, Ostpreußen

in der Oblast Moskau, Russland:
 Woronowo (Moskau), Dorf im Stadtkreis Podolsk, Oblast Moskau

in Weißrussland:
 Woronowo, russischer Name von Woranawa, Siedlung in der Hrodsenskaja Woblasz